Didian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Didian (köping i Kina, lat 36,29, long 113,18), Shanxi, 
 Didian (köping i Kina, lat 35,49, long 110,91), Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar